Suszno bezeichnet folgende Orte:
 Suszno (Włodawa) in der polnischen Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Włodawa
 Suschno in der ukrainischen Oblast Lemberg